Kwestia ceny – opowiadanie Andrzeja Sapkowskiego z cyklu o Wiedźminie
 Kwestia ceny – powieść kryminalna autorstwa Zygmunta Miłoszewskiego